У́лица Те́хника ( — Техническая улица) — улица в районе Кесклинн города Таллина, столицы Эстонии.

География 
Проходит через микрорайоны Веэренни и Кассисаба. Начинается от бульвара Тоомпуйестеэ, пересекает Палдиское шоссе и улицы Амандуса Адамсона, Вийсмари, Эндла, Луйзе, Вяйке-Амеэрика, Видевику, Вирмализе, Вана-Лыуна, Веэренни. На границе микрорайонов Уус-Мааильм и Веэренни проходит под виадуком Пярнуского шоссе. После перекрёстка с улицей Фильтри переходит в Петербургское шоссе.

Параллельно улице на всём её протяжении идёт железная дорога Таллин—Нарва. У перекрёстка улиц Техника и Вирмализе расположен парк Койду.

Протяжённость улицы — 4,492 км.

Отрезок улицы Техника от улицы Фильтри до улицы Веэренни также часто называют улицей Фильтри:  Google Maps.

История 
Название Техническая улица получила в 1907 году ().

В годы немецкой оккупации называлась Technischestraße.

Учреждения и организации 
 Таллинская Европейская школа (Tallinna Euroopa Kool,  — TES), Tehnika tänav 18.Частная аккредитованная европейская общеобразовательная школа, основана в 2013 году. Предлагает многокультурное и многоязычное образование в соответствии с учебными планами европейских школ; по окончании обучения учащиеся получают диплом европейского бакалавриата.
 Детский сад «Кельмикюла», Tehnika tänav 23.

У перекрёстка с улицей Вана-Лыуна расположено трамвайное депо (Vana-Lõuna tänav 89).

Общественный транспорт 
По короткому отрезку в начале улицы, до перекрёстка с Палдиским шоссе, проходит маршрут троллейбуса № 4. От перекрёстка с улицей Эндла до улицы Вана-Лыуна курсирует городской автобус 32-ого маршрута. Рядом с перекрёстком улиц Техника и Вяйке-Амеэрика расположена остановка электропоездов фирмы Elron «Lilleküla», у перекрёстка с улицей Планеэди — остановка «Kitseküla».

Памятники культуры 
 Дом 7: характерный образец жилой архитектуры конца 19-ого — начала 20-ого столетий, один из интереснейших деревянных домов Таллина в этом районе. Был построен в два этапа: спроектированный в 1903 году Н. Херасковым дом сильно пострадал в пожаре в феврале 1930 года, восстановлен в последующие месяцы по проекту Kарла Трумана-Тарваса.
 Дом 12: спроектирован в 1910–1911 годах инженером Антоном Уэссоном (Anton Uesson). Характерный для жилой архитектуры предвоенного времени и конечного периода царского времени деревянный дом в югендстиле с большими квартирами, один из самых примечательных в данном районе. Относится к единому ансамблю с расположенным рядом домом 14.
 Дом 14: построен в 1911 году, один из образцов творчества инженера Антона Уэссона. Владелец грунта П. Васильев разрешил построить одновременно два идентичных жилых дома. В 1914 году деревянная обшивка была заменена на штукатурное покрытие, капитальный ремонт в здании был проведён в 1960-х годах.
 Дом 16: четырёхэтажный жилой дом для служащих железной дороги построен в 1923–1924 годах про проекту архитектора Карла Бурмана-старшего. По сравнению с ранними творениями Бурмана внешний вид здания более рациональный и строгий. У дома вальмовая крыша, раcчленённая эркерами разной формы. Декор фасадов минималистичен, оконные рамы имеют плотное раcчленение. В L-образном здании изначально были 23 квартиры разной площади (от одной до пяти комнат) с удобствами.
 Дом 17: спроектирован в 1929 году Карлом Труманом-Тарвасом, мансардный этаж здания перестроен в жилые помещения в 1931 году. Хорошо сохранившийся образец деревянного дома эстонского времени с большими представительными квартирами. Составляет целостный ансамбль с расположенными рядом домами 19 и 21.
 Дом 18: главный корпус и малый учебный корпус построены в 1895 году для нужд Таллинской железнодорожной школы, в 1900 году пристроены мастерские (в настоящее время спортзал). В 1917–1938 годах в здании работали различные школы и профшколы, Эстонское управление железной дороги, Таллинский французский лицей. В 1939 году в здании начала работу Таллинская железнодорожная профшкола, в 1944 году реорганизованная в Железнодорожную школу № 1, которая подчинялась Управлению трудовых резервов Эстонской ССР. Здание горело в 1969 году. До 2016 года здесь работал Таллинский техникум железнодорожного транспорта.
 Узкоколейный паровоз Кч4-100: изготовлен в 1949 году в Чехословакии, на заводе «Шкода».
 Дом 19: построен в 1929 году, мансардный этаж возведён в 1931 году. Образец жилой архитектуры 1920-х годов в пригороде Таллина, спроектирован Карлом Труманом-Тарвасом.
 Дом 127: построен в 1936 году как доходный дом с квартирами на первом и втором этажах и деловыми помещениями в цокольном этаже. Примечательный образец типового таллинского дома с чертами югендстиля. Несколько перестроен в 1950-х годах, в 1970-х годах одна из квартир подвального этажа была перестроена в сауну, в 1993 году остальные квартиры подвального этажа были перестроены в конторские помещения, в 2000 году к зданию был пристроен мансардный этаж.
 Военное кладбище Таллина и место погребения погибших во Второй мировой войне, Tehnika tänav 173.
 Памятник кавалерам Креста Свободы;
 памятник руководителям Эстонской освободительной войны;
 место погребения советских воинов, погибших во Второй мировой войне, и Бронзовый солдат;
 памятник и место погребения погибших 1 июля 1941 года членов экипажа советской подводной лодки M-81.

Примечания 

Улицы Таллина